L'édition masculine 2010 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andy Roddick remporte l'épreuve en simple, Lukáš Dlouhý et Leander Paes celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Le Français Gaël Monfils, tête de série , est forfait. Il est remplacé par Nicolás Lapentti tandis que l'Espagnol Nicolás Almagro devient tête de série  et bénéficie donc d'une exemption de premier tour.

Pendant le tournoi 
Le  mondial et finaliste sortant Novak Djokovic est éliminé dès son entrée en lice par le Belge Olivier Rochus en trois sets.

Le  mondial et tenant du titre Andy Murray subit le même sort ; il est écarté en deux sets par l'Américain Mardy Fish.

Le Suisse Roger Federer,  mondial, se fait éliminer dès les huitièmes de finale par Tomáš Berdych. C'est seulement sa  en 10 confrontations. Le Tchèque l'avait emporté lors de leur  aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004.

Trois des quatre joueurs présents en demi-finale à Indian Wells la quinzaine précédente sont encore dans le dernier carré : Robin Söderling, Andy Roddick et Rafael Nadal.

Lauréats 
Andy Roddick remporte son  en simple en battant en finale Tomáš Berdych. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière de l'Américain. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Lukáš Dlouhý et Leander Paes remportent leur  ensemble en battant en finale Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2010) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2010
Sport en Floride en 2010
Tennis masculin en 2010
Tennis en mars 2010
Tennis en avril 2010
Tennis aux États-Unis en 2010
Compétition de tennis à Miami